Naselja u BiH:
 Milino Selo (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare
 Milino Selo (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac